Премьер-Лига Боснии и Герцеговины по футболу 2006/2007 () — седьмой сезон чемпионата Боснии и Герцеговины с момента его основания и пятый сезон единого чемпионата страны. В турнире участвовали 16 команд, чемпионом в первый раз в истории стал «Сараево». Чемпионат стартовал 5 августа 2006 года и завершился 23 мая 2007 года.

Клубы-участники

Итоговая турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат на сайте www.rsssf.com
 Статистика турнира на soccerway.com

2006/2007
Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговина
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2006 году
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2007 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007